Gabriele Fabris (Gorizia, 1988. április 28. –) olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Gabriele Fabris adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1988-ban született személyek
Goriziaiak
Olasz labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
A Rovigo Calcio labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Crociati Noceto labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek